Reitzendorf ist der Name folgender Orte:

 Reitzendorf (Dresden), Ortsteil der sächsischen Landeshauptstadt Dresden 
 Reitzendorf (Gemeinde Martinsberg), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Martinsberg in Niederösterreich